Giovanni Valentini ist der Name folgender Personen:

* Giovanni Valentini (Komponist, um 1582) (1582/1583–1649), italienischer Organist und Komponist
 Giovanni Valentini (Komponist, um 1750) (um 1750–1804), italienischer Komponist, Dichter und Maler 
 Giovanni Valentini (Künstler) (* 1939), italienischer Künstler 
 Giovanni Valentini (Journalist) (* 1948), italienischer Journalist